El nombre Tomas Johansson puede referirse a las siguientes personas:
Tomas Johansson, jugador de bádminton sueco;
Tomas Johansson, luchador sueco.